Bournes Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Bournes Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Bournes Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire